Siédougou peut désigner :
 Siédougou, la commune rurale située dans le département de Djibasso au Burkina Faso
 Siédougou, la commune rurale située dans le département de Manni au Burkina Faso

Homonymie de localités